Карме () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Барселоны